Titones puede referirse a:

 El nombre común de la planta Lupinus angustifolius.
 El nombre común de la planta Lupinus hispanicus.

Véase también:
 Titón.